Wadaslintang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Wadaslintang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wadaslintang, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar